Štokr může být:

příjmení osob
Jan Štokr – český volejbalista

jiné
 vžitá česká výslovnost anglického označení stoker pro mechanický přikladač u parních lokomotiv; odtud přezdívky lokomotiv, které jím byly vybaveny:
štokr, případně velký štokr – přezdívka pětinápravové parní lokomotivy řady 556.0
malý štokr – jiná přezdívka čtyřnápravové parní lokomotivy řady 475.1 šlechtična nebo úzkorozchodné parní lokomotivy řady U 57.001